Seznam polkov z zaporedno številko 26.

Seznam 
 Pehotni
 26. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 26. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 26. pehotni polk (Wehrmacht)
 26. strelski polk (ZSSR)
 26. pehotni polk (ZDA)
 26. strelski polk (Wehrmacht)
 26. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 26. fusilirski polk (Wehrmacht)

 Konjeniški
 26. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 26. tankovski polk (Wehrmacht)
 26. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 26. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 26. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 26. artilerijski polk (Wehrmacht)
 26. težkominometni polk (Wehrmacht)
 26. rezervni artilerijski polk (Wehrmacht)
 26. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)

 Inženirski/Pionirski
 26. pionirski polk (Wehrmacht)

Glej tudi